Furius är ett namn som burits av bland andra:

 
 
 
 Quintus Furius, romersk präst, pontifex maximus 449 f.Kr.